Galway – miasto w Irlandii
 Galway – hrabstwo w Irlandii
 Zatoka Galway – zatoka w Irlandii
 James Galway – irlandzki flecista
 Alberic O’Kelly de Galway – belgijski szachista

Miejscowości w USA:
 Galway – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Saratoga
 Galway – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Saratoga
Gminy w USA:
 Galway (ang. Galway Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Saratoga